Torsås socken kan avse:
Torsås socken i Södra Möre härad, Småland
Västra Torsås socken i Allbo härad, Småland
Östra Torsås socken i Konga härad, Småland